Aardrijkskunde
 Thys, dorp in de Belgisch provincie Luik

Fictief figuur
 Gitta Thys,  personage uit de Vlaamse soapserie Thuis

Personen met de achternaam Thys
 Albert Thys, Belgisch militair
 Alfons Thys, Belgisch ondernemer
 Bartholomeus Gyseleers-Thys, Belgisch historicus en archivaris
 Chris Thys, Belgisch actrice
 Daisy Thys, Belgisch actrice
 Dirk Thys van den Audenaerde, Belgisch zoöloog
 Gert Thys, Zuid-Afrikaans atleet
 Guido Thys, Belgisch filmregisseur
 Guy Thys, Belgisch voetbaltrainer
 Guy Lee Thys, Belgisch filmregisseur
 Jean-Louis Thys, Belgisch politicus
 Joseph Thys, Belgisch voetballer
 Jozef Thys, Belgisch politicus
 Leah Thys, Belgisch actrice
 Myriam Thys, Belgisch actrice, regisseur en journaliste
 Nicolas Thys, Belgisch bassist en componist
 Petrus Thys, Belgisch bestuurder en politicus
 Philippe Thys, Belgisch wielrenner
 Pieter Thys, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Seppe Thys, Belgisch atleet
 Valérie Thys, Belgisch presentatrice en weervrouw
 Walter Thys, Belgisch-Frans taalkundige en hoogleraar
 Walter-Joseph Thys, Belgisch politicus
 Walthère Thys, Belgisch syndicalist en politicus

Sport
 Guy Thys Award, Belgische voetbalprijs

Zie ook 
 Thijs (doorverwijspagina)